Fehér György (1909–1944)  Weisz György, festő
 Fehér György (1928–2009) állatorvos, agrármérnök, egyetemi tanár
 Fehér György (1929–2015) festőművész
 Fehér György (1939–2002) Balázs Béla-díjas operatőr, filmrendező, színész
 Fehér György (1950) történész, múzeumigazgató
 Fehér György (1956) labdarúgó (ZTE)

hasonló néven
 George Feher (Fehér György) (1924–2017) csehszlovákiai magyar származású amerikai fizikus, biofizikus